Peter Murphy (1922-1975), footballeur anglais ;
 Peter Murphy (1957-), chanteur britannique ;
 Peter Murphy (1980-), footballeur irlandais.